Анѝ Сюза̀н Жирардо̀ () е френска актриса, родена на 25 октомври 1931 г. и починала на 28 февруари 2011 г. Прави своя дебют в киното през 1956 г. и оттогава до 2007 г. се е снимала в 159 филма.

Награди 
 Носителка на наградата „Сезар“ за най-добра актриса през 1977 г.

Избрана филмография

Източници

Външни препратки 

 
 

Френски актриси
Театрални актьори и актриси
Носители на награда Сезар
Парижани
Починали от болестта на Алцхаймер
Погребани на Пер Лашез